Зондербург () — власна назва.

Топоніми

Зондербург — німецька назва Сеннерборга.

Зондербурзький повіт — у 1867—1920 роках.